Гау́ри:
 Гаури — одно из имён индуистской богини Парвати.
 «Гаури» — пакистанская баллистическая ракета средней дальности.

Фамилия 
 Гаури, Ясмин (род. 1971) — канадская топ-модель.

См. также 
 
 Гуриды